Кламат има више значења:
 Кламат (река), река у САД
 Округ Кламат (Орегон)
 Кламат (Калифорнија)